The Combination 1897–98 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af fjorten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Evertons reservehold, som dermed vandt ligaen for sjette gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898